Чжа́о Уцзи́ (, ); 13 февраля 1921, Пекин — 9 апреля 2013, Ньон, Швейцария) — французский живописец, график, художник книги китайского происхождения, представитель новой Парижской школы.

Биография 
Родился в образованной семье старой аристократии, с 1935 по 1941 год учился каллиграфии и живописи в художественной школе Ханчжоу, в 1941—1947 годах преподавал в ней. Так как в это время шла война с Японией, то он вместе со школой переезжал по стране: сначала в провинцию Цзянси, потом в Хунань, затем — в Сычуань.

В 1948 году приехал в Париж, поселился на Монпарнасе, познакомился с П. Сулажем, Х. Хартунгом, Н. де Сталем, А. Джакометти, М. Э. Виейрой да Силва, А. Мишо. С 1952 года регулярно выставлялся в парижской галерее Пьера, участвовал в выставках в США, Швейцарии, Великобритании, Японии, Китае, Италии, Испании.

В 1964 году получил французское гражданство. Работал как книжный оформитель в изданиях А. Мишо (1950, 1981, 1995), Р. Шара (1957, 1974), А. Мальро (1962), Сен-Жон Перса (1965), А. Рембо (1966, 1967), Э. Паунда (1972), Р. Каюа (1974, 1976), Л. С. Сенгора (1978), Ф. Жакоте (1981), Лорана Гаспара (1981, 1985), Х. Джебрана (1992), И. Бонфуа (1993, 1994, 1996) и многих других.

В последние годы вместе со второй женой жил в Дюлли (кантон Во), на берегу Женевского озера.

Характеристика творчества 
Испытав влияние П. Клее (он открыл его для себя во время поездки в Швейцарию в 1951), выработал впоследствии собственный нефигуративный стиль, сочетающий достижения западного абстракционизма с китайскими живописными традициями.

Признание 
В 1993 награждён французским орденом Почётного легиона, в 1994 — Императорской премией Японии, в 2001 — премией Фонда Тейлора. В 2002 Чжао Уцзи избран членом Академии изящных искусств Франции. В 2008 большая ретроспективная выставка его графики прошла в Национальной библиотеке Франции.

Примечания

Литература 
 Jacometti N. L’oeuvre gravée 1949—1954 de Zao Wou-Ki. Berne: Éditions Gutekunst & Klipstein, 1955.
 Roy Cl. Zao Wou-Ki. Paris: Georges Fall, 1955 [переизд. 1960, 1970].
 Zao Wou-Ki/ Textes et extraits de Henri Michaux, Michel Ragon, Claude Roy, Pierre Schneider, Myriam Prévot-Douatte, Jacques Lassaigne. Paris: Galerie de France, 1969.
 Laude J. Zao Wou-ki. Bruxelles: La Connaissance, 1974.
 De Vrees F. Zao Wou-Ki. Schelderode: Kunstforum, 1977 [переизд. 1981]
 Abadie D., Contensou M. Zao Wou-ki. Paris: Ars Mundi, 1989,
 Daix P. Zao Wou-Ki, l’oeuvre 1935—1993. Neuchâtel: Éditions Ides et calendes, 1994 [переизд. 1996].
 Bonnefoy Y., Cortanze G. de. Zao Wou-Ki. Paris: Éditions de la Différence, 1998.
 Noel B. Zao Wou Ki, Grands Formats. Paris: Editions Cercle d’Art, 2000.
 Chalumeau J.-L. Zao Wou-Ki: Ce qui est abstrait pour vous est réel pour moi. Paris: Éditions Cercle d’art, 2001.
 Zao Wou-Ki/ Textes de François Cheng, Pierre Schneider, Jean Lescure, Guitemie Maldonado. Paris: Ministère de la Culture et de la Communication; Éditions du Jeu de Paume, 2003.
 Мишо А. Чтение// Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005, с.64-65.

Ссылки 
 литографии и гравюры на ParisBeijing галерея
 
 
 Графика on line
 Живопись и графика on line
 Работы в музеях мира
 Графика on line

Художники Франции
Гравёры Франции
Парижская школа
Члены Академии изящных искусств (Франция)
Лауреаты Императорской премии Японии
Художники-абстракционисты